Erzwäsche bezeichnet:

 Erzwäsche, Anlage zum Waschen von Erzgestein als Vorstufe zum Verhütten 
 Erzwäsche (Titting), Ortsteil des Marktes Titting, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Erzwäsche (Freiberg), Teich in Freiberg, Sachsen